Bohdan Bojczuk – ukraiński poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki
 Ihor Bojczuk – ukraiński skoczek narciarski.
 Mychajło Bojczuk – ukraiński malarz i taternik, twórca nowobizantyjskiej szkoły malarskiej, mąż Zofii Nalepińskiej
 Mykoła Bojczuk – ukraiński działacz społeczny, poseł do Sejmu Krajowego Galicji III kadencji (1870–1872).
 Tymko Bojczuk – ukraiński malarz, brat Mychajła Bojczuka.